Port Stephens kan syfta på följande platser:

Australien 

 Port Stephens Council, kommun, New South Wales, 
 Port Stephens (hamn), New South Wales, 

Robotskapade Australienförgreningar